Премия НАН Украины имени С. М. Гершензона — премия НАН Украины за выдающиеся научные работы в области молекулярной биологии, молекулярной генетики и молекулярной биофизики. Учреждена в 2003 году в честь академика Академии наук УССР Сергея Михайловича Гершензона. Награждения проходят с 2004 года по наше время.

Лауреаты 
 2005 — Алла Владимировна Рындич — Цикл научных работ «Структура и экспрессия эукариотических и вирусных генов»
 2007 — Людмила Аврамовна Лившиц — Цикл научных работ «Мутационный процесс в популяциях клеток млекопитающих и природа генных мутаций, вызывающих тяжелые наследственные заболевания человека»
 2009 — Леонид Григорьевич Горб, Дмитрий Николаевич Говорун, Виктор Иванович Данилов — Серия научных трудов «Квантово-химическая природа спонтанных точечных мутаций ДНК, вызванных Таутомерия её нуклеотидных оснований»
 2012 — Михаил Арсентьевич Тукало, Анна Дмитриевна Яремчук — Цикл работ «Молекулярные механизмы узнавания гомологичных тРНК и корректировки ошибок аминоацил-тРНК синтетазами»

Примечания

Ссылки 
 Постанова № 206 Президії НАНУ від 11.07.2007 
 Премія імені Гершензона Сергія Михайловича 

Премии НАН Украины имени выдающихся учёных Украины
Биофизика
Генетика
Награды по алфавиту